Николай Обухов:
 Обухов, Николай Борисович (1892—1954) — русский и советский композитор-новатор, теоретик музыки.
 Обухов, Николай Семёнович (1912—1992) — советский государственный деятель, новатор лесной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Обухов, Николай Феоктистович (1921—1990) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.